O Peden Stadium é um estádio localizado em Athens, estado de Ohio, nos Estados Unidos, possui capacidade total para 27.000 pessoas, é a casa do time de futebol americano universitário Ohio Bobcats football, da Universidade de Ohio, o estádio foi inaugurado em 1929, passando por várias reformas durante os anos, sendo a mais significativa em 2000, que removiu a pista de atletismo.

Estádios de Ohio